Tenisový turnaj na okruhu ATP Shanghai ATP Masters 1000 2012 se konal ve dnech 8. až 14. října v čínské Šanghaji. Hrálo se v areálu Qizhong Forest Sports City Arena na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do druhé nejvyšší kategorie okruhu ATP Masters 1000. Odměny činily 3 531 600 USD.

Britský tenista a světová trojka Andy Murray neobhájil singlový titul z posledních dvou ročníků, když ve finále podlehl druhému nasazenému Srbovi Novaku Djokovićovi ve třech setech. Soutěž čtyřhry vyhrál čtvrtý nasazený indicko-český pár Leander Paes a Radek Štěpánek, který ve finále zdolal indické turnajové sedmičky Maheshe Bhupathiho s Rohanem Bopannou, když o vítězi rozhodl až supertiebreak.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Roger Federer (semifinále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Andy Murray (finále)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (3. kolo)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Lleyton Hewitt
  Li Če
  Wu Ti
  Ce Čang

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Brian Baker
  Michael Berrer
  Alex Bogomolov
  Łukasz Kubot
  Lu Jan-sun
  Marinko Matosevic
  Philipp Petzschner

 Odhlášení 
z dvouhry
  Rafael Nadal
  David Ferrer
  Juan Martín del Potro
ze čtyřhry
  Ryan Harrison

 Skrečování 
z dvouhry
  Florian Mayer

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Lu Jan-sun
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Ce Čang
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= D Istomin
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= C Berlocq
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Ramos
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= S Wawrinka
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= M Čilić
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ł Kubot
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= T Bellucci
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Kližan
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= F Verdasco
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G Soeda
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Lu Jan-sun
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= D Istomin
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= S Wawrinka
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= M Čilić
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Kližan
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= F Verdasco
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= J Mónaco
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= S Wawrinka
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=64
| RD3-score02-3=0

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= M Čilić
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= F Verdasco
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Federer
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= M Čilić
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (vítězové)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (finále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2012